En taxonomía, las Thermococcaceae son la única familia dentro de Thermococcales. Casi todas las especies dentro de las tres géneros de Thermococcaceae fueron aislados de fuentes hidrotermales al fondo oceánico.  Todas son estrictamente anaerobias.

Filogenía
La taxonomía aceptado se base en la List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN) and Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI)
y la filogenía se base en 16S rRDN LTP versión 106 del 'All-Species Living Tree' Project.

Notes:
♠ Cepas incluyendo en el Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) pero no la List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature (LPSN).
♦ Cepa tipo no es disponible

Referencias

Otras lecturas

Revistas científicas

Bases de datos científicos
 PubMed
 PubMed Central
 Google Scholar

Enlaces externos

 NCBI 
 Tree of Life
 Species2000
 MicrobeWiki
 LSPN

Thermococci